Strada nazionale 4 – strada statale in Cambogia
Strada nazionale 4 – strada statale in Francia
Strada nazionale 4 – strada statale in Madagascar
Strada nazionale 4 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 4 – strada statale in Paraguay
Strada nazionale 4 Adriatica Superiore – ex strada statale nel Regno d'Italia